Depletion (von lateinisch  ‚ausleeren‘) bezeichnet:

 Ego-Depletion, Paradigma aus der Sozialpsychologie für den Bereich selbstregulatorischen Verhaltens
 T-Zelldepletion, Verfahren zur Entfernung von T-Lymphozyten aus Blutstammzellpräparaten (Knochenmark oder Leukapherisat)
 Zelldepletion, Entfernung bestimmter Zelltypen aus einer Mischung von Zellen

Siehe auch:
 Rimini-Protokoll (Depletion-Protokoll, Uppsala-Protokoll, Oil Depletion Protocol)